Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2007-2008 è stato il diciassettesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal comitato regionale della regione Emilia-Romagna.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-Off

Semifinali

Finali 

andata

ritorno

Play-Out 

Andata

Ritorno

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finali 

Andata

Ritorno

Spareggio Play-out 
Cervia, Riccione e Dozzese hanno terminato tutte e tre a 41 punti e per classifica avulsa il Cervia è la squadra salva. Per regolamento quindi si dovrà tenere uno spareggio su campo neutro tra Riccione e Dozzese per determinare chi dovrà giocare i play-out contro il Real Misano.

Play-out 

Andata

Ritorno

Real Misano e Crespellano retrocedono nel campionato di Promozione.

Bibliografia 
ANNOGOL 2009 di Carlo Fontanelli - GEO Edizioni.

Collegamenti esterni 
 datasport.it

Emilia